LA steht als Abkürzung für:

 Albanien nach dem ICAO-Code
 1986 LA, ein Asteroid vom Amor-Typ, siehe (3988) Huma
 LATAM Airlines, chilenische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Baden-Württemberg
 Landschaftsarchitektur
 Laos, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Lateinische Ausgangsschrift
 Lautém (Gemeinde), Osttimor
 Lehramt
 Leichtathletik, die olympische Kernsportart
 Leitender Angestellter, Angehöriger der Leitungsebene eines Unternehmens
 Library Association, seit 2002 Chartered Institute of Library and Information Professionals
 Lineare Algebra, Teilgebiet der Mathematik
 linkes Atrium, linker Vorhof des Herzens oder Auges
 Location Area, die Zusammenfassung mehrerer benachbarter Funkzellen bei der Mobilfunktechnik GSM
 Lokalanästhesie, eine örtliche Betäubung in der Medizin
 Lokalanästhesie (Zahnmedizin), eine örtliche Betäubung in der Zahnmedizin
 Lotabweichung, die Differenz zwischen wahrer und theoretischer Lotrichtung
 Lossless Audio, siehe Audiodatenkompression #Verlustfreie Audioformate
 Louisiana, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Lungenautomat, Atemregler beim Tauchen
 Linolsäure (), eine mehrfach ungesättigte Fettsäure
 die postcode area von Lancaster
 Link Aggregation ein Verfahren zur Bündelung von physischen LAN-Schnittstellen in der Netzwerktechnik
 Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten im Eisenbahnwesen

LA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Kurbin (für Laç, auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Landshut und Landkreis Landshut
 Großbritannien: Wimbledon (für Fahrzeuge aus London)
 Lettland: Streitkräfte (Latvijas Armija)
 Norwegen: Horten in der Provinz Vestfold og Telemark
 Österreich: Bezirk Landeck

L.A. steht für:
 Los Angeles, eine Stadt in den USA
 Langballigau, einen Hafen an der Flensburger Förde
Leutkirch im Allgäu, eine Stadt in Deutschland
 L.A. (Lied), Rocksong von Amy Macdonald (2007)
 L.A. (Light Album), Studioalbum von The Beach Boys (1979)

La steht für:
 La (Ghana), Ort in Ghana
 Langsamfahrstelle in der Eisenbahntechnik
 Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
 Lanthan, ein chemisches Element
 die Flugzeuge des sowjetischen Konstrukteurs Semjon Alexejewitsch Lawotschkin

La oder Lã ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut La (* 1981), österreichischer Schauspieler
 João Rosa Lã (* 1946), portugiesischer Diplomat

la steht für:
 Latein, nach dem Sprachencode der ISO 639-1
 das A in der Musik, siehe anderssprachige Tonbezeichnungen
 den sechsten Ton der Tonleiter bei der Solmisation
 .la, die Top-Level-Domain von Laos

Siehe auch:

Abkürzung